Apocalyps, een gebeurtenis uit het boek Openbaring van Johannes, of meer algemeen het einde van de wereld
 Apocalyptische en post-apocalyptische fictie, fictieve verhalen over het einde van de wereld of de menselijke beschaving
 Apocalyps van Petrus, een apocrief Bijbelboek
 Apocalypse (Marvel), een superschurk van Marvel Comics
 Apocalypse (computerspel), een PlayStation-spel van Neversoft

Films, series en muziek 
 Apocalypse, een christelijke actie-speelfilm over de eindtijd
 Apocalypse Now, een film van Francis Ford Coppola
 Apocalypse (album), een muziekalbum van Bill Callahan uit 2011
 Apocalypse: WWII, een zesdelige televisieserie over de Tweede Wereldoorlog
 Apocalypse (band), een voormalige Heavy metalband
 Apocalypse: een track van Muse

Achtbanen 
 Apocalypse (Six Flags Magic Mountain), een achtbaan in Six Flags Magic Mountain
 Apocalypse (Six Flags America), een achtbaan in Six Flags America